Pippi Langstrømpe kan henvise til flere artikler:

 Pippi Langstrømpe
 Pippi Langstrømpe (film fra 1949)
 Pippi Langstrømpe (tv-serie)
 Pippi Langstrømpe (tegnefilm)
 Pippi Langstrømpe (animeret tv-serie)